Cantonul Beine-Nauroy este un canton din arondismentul Reims, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Aubérive || align="right" | 204 || align="right" | 51600 || align="right" | 51019
|-
| Beine-Nauroy || align="right" | 1046 || align="right" | 51490 || align="right" | 51046
|-
| Berru || align="right" | 503 || align="right" | 51420 || align="right" | 51052
|-
| Bétheniville || align="right" | 1 125 || align="right" | 51490 || align="right" | 51054
|-
| Cernay-lès-Reims || align="right" | 1 335 || align="right" | 51420 || align="right" | 51105
|-
| Dontrien || align="right" | 206 || align="right" | 51490 || align="right" | 51216
|-
| Époye || align="right" | 450 || align="right" | 51490 || align="right" | 51232
|-
| Nogent-l'Abbesse || align="right" | 567 || align="right" | 51420 || align="right" | 51403
|-
| Pontfaverger-Moronvilliers || align="right" | 1 556 || align="right" | 51490 || align="right" | 51440
|-
| Prosnes || align="right" | 532 || align="right" | 51400 || align="right" | 51447
|-
| Prunay || align="right" | 965 || align="right" | 51360 || align="right" | 51449
|-
| Saint-Hilaire-le-Petit || align="right" | 278 || align="right" | 51490 || align="right" | 51487
|-
| Saint-Martin-l'Heureux || align="right" | 72 || align="right" | 51490 || align="right" | 51503
|-
| Saint-Masmes || align="right" | 454 || align="right" | 51490 || align="right" | 51505
|-
| Saint-Souplet-sur-Py || align="right" | 155 || align="right" | 51600 || align="right" | 51517
|-
| Selles || align="right" | 357 || align="right" | 51490 || align="right" | 51529
|-
| Vaudesincourt || align="right" | 120 || align="right" | 51600 || align="right" | 51600
|}
 
 

Cantoane în Marne